Hirtella – rodzaj roślin z rodziny złotośliwowatych (Chrysobalanaceae) 
 Hirtella – rodzaj ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae)